Woodham kan syfta på:

 Woodham, Buckinghamshire - en ort och civil parish i Buckinghamshire, England
 Woodham, Durham - en ort i Durham, England
 Woodham, Surrey - en ort i Surrey, England
 Woodhams Creek
 Woodham Ferrers - en ort i Essex, England
 Woodham Mortimer - en ort i Essex, England
 South Woodham Ferrers - en stad och civil parish i Buckinghamshire, England